Salomon Meyer, auch Salomon Model (* 1693 in Oberwesel am Rhein; † 25. Juli 1774 in Karlsruhe), war ein bedeutender Hoffaktor in Karlsruhe.

Leben 

Eine seiner Töchter, Friederike Model, war mit Salomon von Haber verheiratet.

Einzelnachweise 

Person des Judentums (Karlsruhe)
Kaufmann
Geboren 1693
Gestorben 1774
Mann